Vigna bezeichnet
 Vigna, eine Pflanzengattung

Vigna oder Della Vigna ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Vigna (* 1932), deutscher Fußballspieler 
 Manfred Vigna (* 1969), deutscher Fußballspieler 
 Stefano Della Vigna (* 1973), italienischer Wirtschaftswissenschaftler
 Marino Vigna  (* 1938), italienischer Radrennfahrer
 Werner Vigna (1934–2008), deutscher Fußballspieler